George Thompson peut désigner :
 George Thompson (1570-1620), explorateur et navigateur britannique ;
 George Thompson (1804–1878), homme politique et orateur abolitionniste britannique.